Bosznia-Hercegovina
Cerovica falu Bosanski Novi községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Cerovica falu Doboj községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Cerovica falu Neum községben a Hercegovac-Neretva kantonban

 Bulgária
Cerovica falu Kjusztendil községben Kjusztendil megyében

 Horvátország
Cerovica falu Szamobor községben Zágráb megyében

 Szerbia
Cerovica falu Kučevo községben a Braničevói körzetben
Cerovica falu Sokobanja községben, a Zaječari körzetben

 Szlovénia
Cerovica falu Šmartno pri Litiji községben Közép-Szlovénia régióban